Kuszenie św. Antoniego − obraz  Hieronima Boscha z 1490 roku
 Kuszenie św. Antoniego − tryptyk Hieronima Boscha z ok. 1501 roku
 Kuszenie św. Antoniego − obraz Matthiasa Grünewalda, prawe skrzydło Ołtarza z Isenheim, 1512-16
 Kuszenie św. Antoniego − obraz  powstały w kręgu Pietera Bruegla, 1557-1578
 Kuszenie św. Antoniego − obraz Salvadora Dalí z 1946 roku
 Kuszenie św. Antoniego − powieść Gustave Flauberta
 Kuszenie św. Antoniego II – obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza z 1921–1922